PXDNL () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 8-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 463 амінокислот, а молекулярна маса — 163 686.

Кодований геном білок за функціями належить до оксидоредуктаз, гідролаз, пероксидаз, нуклеаз, ендонуклеаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як перекис водню, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном кальцію, іоном заліза, гемом. 
Локалізований у цитоплазмі.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Пероксидази
Нуклеази